Pecos es un término que puede referirse a:

Geografía 
 Río Pecos, que corre entre Nuevo México y Texas (Estados Unidos).
 Pecos, condado de Texas (Estados Unidos).
 Pecos, localidad de Texas (Estados Unidos).
 Pecos, localidad de Nuevo México (Estados Unidos).
 Pecos, yacimiento arqueológico en Nuevo México (Estados Unidos).
 Clasificación de Pecos, clasificación arqueológica de los vestigios arqueológicos localizados en Oasisamérica.
 Misión de los Pecos, establecimiento religioso abandonado de Nuevo México (Estados Unidos).

Personas 
 Pecos, un grupo musical español.
 Pecos Bill, vaquero estadounidense legendario.